Mana može značiti:

 Mana, prema Bibliji, hrana
 Mana (indijanci), indijanska mitologija
 Mana (otok), otočić u Jadranu
 Mana (svojstvo), loša osobina nekoga ili nečega
 Mana Pools, nacionalni park u Zimbabveu
 Mana (otok, Novi Zeland), otok Novog Zelanda
 Mana, Francuska Gijana
 Mana (Oman), naselje u Omanu